Туфени има више значења:

 Туфени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Туфени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Туфени (Олт), општина у округу Олт у Румунији